El príncipe Constantino de los Países Bajos (nacido Constantijn Christof Frederik Aschwin; Utrecht, 11 de octubre de 1969), es el tercero y el último de los hijos de la princesa Beatriz, anteriormente reina de los Países Bajos, y de su difunto marido, el príncipe Nicolás de Amsberg, por lo que le corresponde ostentar el título de príncipe de los Países Bajos, príncipe de Orange-Nassau y Jonkheer van Amsberg (Señor de Amsberg). Es también un miembro de la familia real Neerlandesa, abogado, consultor y hermano menor del actual rey de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y cuñado de la consorte de éste, la reina Máxima. Actualmente es el sexto en la línea de sucesión al trono neerlandés.

Biografía

Nacimiento 
Constantino nació el 11 de octubre de 1969 en el Hospital Universitario de Utrecht (Países Bajos) siendo el tercer hijo de Beatriz de los Países Bajos y del príncipe Nicolás.

Bautismo 
Fue bautizado unos meses después de su nacimiento. Sus padrinos son: el rey Constantino II de Grecia, el príncipe Aschwin de Lippe-Biesterfeld, Axel Freiherr von dem Bussche-Streithorst, Max Kohnstamm y Corinne de Beaufort-Sickinghe.

Nombres 
 Constantino: en honor a su padrino el rey Constantino II de Grecia
 Christof: nombre que gustaba a sus padres
 Federico: cuarto nombre de su padre, el príncipe Nicolás
 Aschwin: en honor a su padrino el príncipe  Aschwin de Lippe-Biesterfeld
El príncipe en su círculo cercano es conocido como Tijn (Tino).

Hermanos 
 El rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos
 El príncipe Juan Friso de Orange-Nassau

Educación 

El príncipe Constantino estudió Derecho en la Universidad de Leiden y trabajó en Bruselas, en el departamento holandés de la Unión Europea para relaciones exteriores. Posteriormente continuó trabajando en diversos puestos burocráticos europeos hasta el final de 1999. En diciembre del año 2000 obtuvo un máster en Administración de Empresas en la escuela de negocios INSEAD enFontainebleau, Francia. Pasó el verano de 2001 trabajando en la International Finance Corporation del Banco Mundial en Washington D. C..

Aficiones 
El príncipe Constantino practica deporte a menudo. Le gusta el fútbol, el tenis, el golf, y el esquí. Entre sus otras aficiones se encuentran el dibujo, la cocina y la lectura.

Matrimonio y descendencia

Boda 
El príncipe Constantino se casó con Petra Laurentien Brinkhorst el 19 de mayo del año 2001 en la iglesia de Santiago, en La Haya. El 17 de mayo de ese mismo mes les había casado civilmente el alcalde de La Haya. Tras su matrimonio se trasladaron a Londres, donde el príncipe Constantino trabajó hasta finales del año 2002 para los consultores Booz Allen y Hamilton. En 2003 volvió a trabajar en Bruselas, donde actualmente trabaja para el departamento de asuntos exteriores neerlandés.

Hijos 
 La condesa Eloísa de Orange-Nassau, Jonkvrouw van Amsberg [señora de Amsberg], (nacida el 8 de junio de 2002 en La Haya, que es la primera nieta de la reina Beatriz).
 El conde Nicolás Casimiro de Orange-Nassau, Jonkheer van Amsberg [señor de Amsberg], (nacido el 21 de marzo de 2004 en La Haya).
 La condesa Leonor de Orange-Nassau, Jonkvrouw van Amsberg [señora de Amsberg], (nacida el 3 de junio de 2006 en La Haya).

Príncipe de los Países Bajos 
El príncipe Constantino raramente asiste a los acontecimientos públicos de la familia real neerlandesa. Actualmente él y su familia residen en Bruselas, Bélgica.

Es padrino de bautismo de su sobrinas, la princesa Catalina Amalia de Orange y la condesa Luana de Orange-Nassau.

Constantino es presidente de honor del Fondo Príncipe Claus, creado en 1997 por su padre.

El 28 de enero de 2013, su madre la reina Beatriz anunció su decisión de abdicar el 30 de abril del presente año, trigésimo tercer aniversario de su investidura real, a favor del príncipe Guillermo Alejandro.

Títulos y tratamientos 
 Su Alteza Real el príncipe Constantino de los Países Bajos, príncipe de Orange-Nassau, señor de Amsberg (1969–presente).

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas neerlandesas 
  Caballero Gran Cruz de la Orden del León Neerlandés.
  Caballero de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau (11/10/1969).
  Medalla de la Coronación de la Reina Beatriz (30/04/1980).
  Medalla Conmemorativa del Enlace Matrimonial entre Guillermo y Máxima de los Países Bajos (02/02/2002).
  Medalla de la Coronación del Rey Guillermo Alejandro (30/04/2013).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero Gran Cruz de la Orden de la Corona (Reino de Bélgica, 20/06/2006).
  Caballero Gran Cordón de la Suprema Orden del Renacimiento (Reino Hachemita de Jordania, 30/10/2006).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Official page created by the Dutch Royal House (English version)
 Fan site containing images of the wedding of Prince Constantijn and Laurentien Brinkhorst.

Casa de Orange-Nassau
Nobles de los Países Bajos
Príncipes de los Países Bajos
Caballeros de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Nacidos en Utrecht